Ажен — многозначный термин, топоним.
 Ажен — административный центр департамента Ло и Гаронна в регионе Аквитания, Франция.
 Ажен — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Ажен — округ во Франции, один из округов в регионе Аквитания.
 Ажен — регбийный клуб, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции.
 Ажен — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.